Фред Э́верисс (; 1882 — 1951) — английский футбольный тренер. Был секретарём и главным тренером футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» с 1902 по 1948 год, впоследствии был директором клуба. Ему принадлежит рекорд по длительности нахождения на посту главного тренера футбольного клуба в Англии (45 лет и 10 месяцев).

Биография 
Эверисс пришёл в «Вест Бромвич Альбион» в сентябре 1896 года, изначально как офисный работник. В 1902 году был назначен тренером-секретарём (аналог современного «менеджера», то есть главного тренера) и находился на этой должности 46 лет. Таким образом, технически он удерживает рекорд по длительности пребывания на посту главного тренера, хотя в основном его должность была административной, а составы на матчи выбирали директора клуба (однако Эверисс имел свой голос при выборе состава). Тем не менее, руководство клуба организовало новую должность «менеджера» команды только после ухода Эверисса в отставку в 1948 году. С 1948 года по 1951 год был директором клуба. Под его руководством «дрозды» выиграли чемпионат в сезоне 1919/20 и Кубок Англии в сезоне 1930/31.

В 1951 году Фред Эверисс умер в возрасте 68 лет.

Сын Фреда Эверисса, Алан, также работал в штабе «Вест Бромвич Альбион» с 1933 года. Он провёл в клубе 66 лет, занимая должности клерка, помощника секретаря, секретаря и директора.

Достижения 
  Вест Бромвич Альбион
 Чемпион Англии: 1919/20
 Вице-чемпион Англии: 1924/25
 Обладатель Кубка Англии: 1930/31
 Финалист Кубка Англии: 1911/12, 1934/35
 Чемпион Второго дивизиона: 1901/02, 1910/11
 Вице-чемпион Второго дивизиона: 1930/31
 Обладатель Суперкубка Англии: 1920

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Статья  на сайте League Managers Association 
 Тренерская статистика  на сайте Soccerbase 
 Fred Everiss Presentation Dinner (1946)  на сайте YouTube 

Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»